Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Columbia () :
le comté de Columbia, situé dans l'État de l'Arkansas ;
le comté de Columbia, situé dans l'État de Floride ;
le comté de Columbia, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Columbia, situé dans l'État de New York ;
le comté de Columbia, situé dans l'État de l'Oregon ;
le comté de Columbia, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
le comté de Columbia, situé dans l'État de Washington ;
le comté de Columbia, situé dans l'État du Wisconsin.

Il faut mentionner par ailleurs, à cause du risque de confusion, le comté de Columbiana, situé dans l'État de l'Ohio.

Il ne faut pas non plus faire de confusion avec le district de Columbia, territoire fédéral des États-Unis, où se trouve la capitale, Washington, DC.